(Rivière) est un kanji composé de 3 traits et fondé sur 巛. Il fait partie des Kyōiku kanji et est étudié en .

Il se lit セン (sen) en lecture on et かわ (kawa) en lecture kun.

Histoire

Liens 
 Vidéo d'apprentissage du tracé (site du MIT)

 047